Qeshlāq-e Bālā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sānsan, ort, Zanjan, 
 Qeshlāq-e Bālā (ort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar